Nichol ist der Familienname folgender Personen:

 Bailey Nichol (* 1995), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Elizabeth Pease Nichol (1807–1897), Abolitionistin, Frauenwahlrechtsaktivistin und Pazifistin
 Helen Nichol (* 1981), kanadische Badmintonspielerin
 James W. Nichol (* 1940), kanadischer Autor
 John Nichol (Biograph) (1833–1894); schottischer Literaturwissenschaftler; Sohn von John Pringle Nichol
 John Pringle Nichol (1804–1859), schottischer Astronom; Vater von John Nichol (Biograph)
 Lori Nichol, kanadische Eiskunstlauftrainerin und Choreografin

 Scott Nichol (* 1974), kanadischer Eishockeyspieler
 Valerie Nichol (* 1993), US-amerikanische Volleyballspielerin
 Walter Cameron Nichol (1866–1928), kanadischer Verleger und Journalist
 William Nichol (1901–1955), britischer Leichtathlet
 William E. Nichol (1918–2006), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:

 Nicol
 Nichols
 Nicole
 Nikol
 Nickel (Begriffsklärung)
 Nickl
 Nikel (Begriffsklärung)
 Nikl